On connaît trois carbures de vanadium :
 le carbure de divanadium , produit notamment par la décomposition de VC à haute température ;
 le monocarbure de vanadium VC, appelé simplement carbure de vanadium ;
 le dicarbure de vanadium , qui cristallise dans une structure pseudohexagonale.

vanadium
Composé du vanadium